Но́ви-Йи́чин ( ) — город в Моравскосилезском крае Чехии, административный центр одноимённого района.

Машиностроение (завод "Автопал" бывш. Вистеон, завод "Варрок") ; шерстяная и швейная промышленность; производство шляп (завод «Тонак», основан в 1799), которое ведётся с XVI века.

Готический замок Жеротински (1538—1541). Музей национальной истории (в помещении замка).

Этимологический словарь Фасмера выводит происхождение слова тачанка из немецкого названия города — .

Население

Города-побратимы

Примечания 

Города Моравскосилезского края
Районные центры Чехии